Il torneo maschile di pallanuoto alla XXVII Universiade si è svolto dal 5 al 17 luglio 2013 a Kazan', in Russia.

Squadre qualificate

Risultati

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Girone 9º-12º posto

Fase a eliminazione diretta

Tabellone principale

Incontri 5º/8º posto

Classifica finale

Pallanuoto alla XXVII Universiade